

Architettura
 Cascina Cernuschi – edificio storico nel parco di Monza
 Museo Cernuschi – museo di Parigi
 Palazzo Lurani Cernuschi – edificio storico di Milano

Persone
 Carlo Alberto Cernuschi – ex calciatore italiano
 Enrico Cernuschi – banchiere e patriota italiano naturalizzato francese
 Francesco Lurani Cernuschi – alpinista, esploratore e musicologo italiano
 Giovanni Lurani Cernuschi – pilota automobilistico, ingegnere e giornalista italiano
 Edoardo Cernuschi – imprenditore e attivista italiano